Milan Petržela (Hoštice-Heroltice, 19 de junho de 1983) é um futebolista checo que atua como meia. Atualmente, joga pelo Viktoria Plzen.

Ligações externas 
Perfil em Soccerbase 

Naturais de Praga
Futebolistas da Chéquia
Futebolistas do AC Sparta Praha
Futebolistas do FC Viktoria Plzeň
Futebolistas do FC Augsburg
Jogadores da Seleção Tcheca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2012